FDD kan syfta på:

FDD – utrustning för att läsa och skriva till disketter engelsk Floppy Disk Drive, se diskettstation
FDD – sändare och mottagare använder olika bärvågor, se Frequency Division Duplex
FDD – den internationella scoutfederationen i Danmark för pojkar, se Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere